Włochy – dzielnica Warszawy
 Warszawa Włochy – przystanek kolejowy w Warszawie